„Candidatus Heimdallarchaeota“, oder einfach „Heimdallarchaeota“ (auch „Heimdallarchaeia“), ist ein 2017 vorgeschlagenes Phylum innerhalb des Superphylums der Asgard-Archaeen. Der Vorschlag basiert auf Metagenomanalysen von Proben, die aus marinen Sedimenten gewonnen wurden.
Die „Heimdallarchaeota“ sind von großer Bedeutung für die Evolution der Eukaryoten, da sie nach phylogenetischen Analysen zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung unter den Archaeen die den Eukaryoten nächstgelegene Gruppe waren. Dies bedeutet, dass offenbar ein mit „Heimdallarchaeota“ verwandtes Archaeon an der Entstehung der ersten eukaryotischen Zelle beteiligt sein könnte.

Die untersuchten Proben wurden von zwei Standorten – beim Schwarzen Raucher Lokis Schloss (, auf dem Mittelozeanischen Rücken zwischen Grönland und Spitzbergen, ) und der  (deutsch Aarhusbucht, englisch , Ostjütland) – aus einer Reihe von sieben verschiedenen geographischen Standorten gewonnen. Diese wurden einer umfassenden Analyse archaealer Genomsequenzen (Contigs) unterzogen. Die Häufigkeit dieser Art von Archaeen war dort allerdings viel geringer als die der verwandten Lokiarchaeota.
Die Analysen ergaben, dass die Mitglieder dieser Klade sich ausreichend von den übrigen Archaeen unterscheiden, um ein neues Phylum der Supergruppe Asgard innerhalb (Proteoarchaeota) zu bilden, zusammen mit den Lokiarchaeota und anderen. Die Asgard-Archaeen besitzen viele Gene, die für zuvor nur bei Eukaryoten gefundene Proteine kodieren.

Die Metagenomanalysen der „Heimdallarchaeota“ lassen einen Stoffwechsel mit aeroben Wegen vermuten, der ihnen wahrscheinlich eine mikrooxygene Nische (mit sehr geringer Sauerstoffkonzentration) zuweist, einzigartig für Archaeen.

Die ursprüngliche Bezeichnung dieser Archaeen-Gruppe ist „Uncultured Archaeal Phylum 3 (UAP3/AAG)“  et al. 2017 mit „Ancient Archaeal Group (AAG)“  1999.
Diese provisorisch bezeichnete Gruppe beinhaltet (ursprünglich) nur eine vorgeschlagene Spezies „Archaeon UBA460“. Zwar ist diese Spezies in der NCBI-Taxonomie keiner bestimmten Archaeengruppe zugeordnet (Stand 3. Januar 2023), in der  (GTDB) aber trägt sie die Bezeichnung UBA460 sp002505645 und ist den Heimdallarchaeia (syn. Heimdallarchaeota) zugeordnet. „Uncultured Archaeal Phylum 3 (UAP3/AAG)“ ist daher die frühere provisorische Bezeichnung für die Heimdallarchaeen.

Etymologie 
Der Begriff „Heimdallarchaeota“ leitet sich von der mythologischen Figur Heimdall ab, in Analogie zu den zuvor gefundenen nahestehenden Phyla Lokiarchaeota und „Thorarchaeota“. Diese Namen (sowie der des diese Gruppen umfassenden Superphylums Asgard) sind inspiriert von der Nordischen Mythologie.

Systematik 
Die  (GTDB) betrachtet die Hemdallarchaeen als eine Klasse Heimdallarcheia, in der Taxonomie des  (NCBI) und in der  (LPSN) gelten sie als Phylum Heimdallarchaeota.
Die GTDB hat die NCBI-Phyla Hodarchaeota und Kariarchaeota in die Heimdallarchaeen integriert.
Die folgende (unvollständige) Mitgliedsliste basiert in erster Linie auf der GTDB und in zweiter auf dia NCBI-Taxonomie (Stand 2. Juni 2022):

Klasse Heimdallarcheia (GTDB) syn. Phylum Candidatus Heimdallarchaeota  et al. 2017
 Ordnung Hodarchaeales
 Familie Hodarchaeaceae
 Gattung Hodarchaeum (GTDB) syn. Ca. Hodarchaeum  et al. 2020 (NCBI)
 Spezies Hodarchaeum mangrovi (GTDB) syn. Ca. Hodarchaeum"  et al. 2020 (NCBI)
 Spezies Hodarchaeum sp003144275 (GTDB) syn. Ca. Heimdallarchaeota archaeon B3_Heim (NCBI)
 Spezies Hodarchaeum sp011364965 (GTDB) mit Ca. Heimdallarchaeota archaeon isolate SZ_4_bin2.246 (NCBI)
 Spezies Hodarchaeum sp016839625 (GTDB) mit Ca. Hodarchaeota archaeon isolate YT5_056 (NCBI)
 Spezies Hodarchaeum sp016839665 (GTDB) mit Ca. Hodarchaeota archaeon isolate YT5_036 (NCBI)
 Spezies Hodarchaeum sp016839785 …
 Spezies Hodarchaeum sp016839815
 Spezies Hodarchaeum sp016840035
 Spezies Hodarchaeum sp016840285
 Spezies Hodarchaeum sp016840305
 Spezies Hodarchaeum sp019057635
 Familie LC-3
 Gattung LC-3
 Spezies LC-3 sp001940645 (GTDB) syn. Ca. Heimdallarchaeota archaeon LC_3 (NCBI)
 Familie S146_22
 Gattung S146_22
 Spezies S146-22 sp015520535
 Familie YT1_039
 Gattung YT1_039
 Spezies YT1-039 sp016840025
 Familie YT1_057
 Gattung YT1_057
 Spezies YT1-057 sp016839955
 Ordnung JABLTI01
 Familie JABLTI01
 Gattung JABLTI01 (8 Spezies)
 Ordnung UBA460
 Familie Kariarchaeaceae
 Gattung Kariarchaeum
 Spezies Kariarchaeum pelagius (GTDB) mit Ca. Heimdallarchaeota archaeon isolate RS678, Ca. Heimdallarchaeota archaeon isolate HW_metabat.28 und Ca. Heimdallarchaeota archaeon isolate PL36323bin_28 (NCBI)
 Spezies Kariarchaeum sp016839545 (GTDB) mit Ca. Kariarchaeota archaeon isolate FT_008
 Gattung LC-2
 Spezies LC-2 sp001940725 (GTDB) syn. Ca. Heimdallarchaeota archaeon LC_2 (NCBI)
 Gattung S139-21
 Spezies S139-21 sp015522385
 Gattung WAKA01
 Spezies WAKA01 sp015523565
 Familie UBA460
 Gattung 18H4-34
 Spezies 18H4-34 sp019057815
 Gattung UBA460 (8 Spezies)
 Spezies UBA460 sp001940755 (GTDB) syn. Ca. Heimdallarchaeota archaeon AB_125 (NCBI)
 Mitglieder in der NCBI-Taxonomie ohne Zuordnung, da in der GTDB nicht gelistet
 Spezies Ca. Heimdallarchaeota archaeon CR_11
 Spezies Ca. Heimdallarchaeota archaeon PM71
 Spezies Ca. Heimdallarchaeota archaeon PR6

Weblinks 
 GTDB: Heimdallarchaeia (class).
 NCBI: "Candidatus Heimdallarchaeota" Zaremba-Niedzwiedzka et al. 2017 (phylum); graphisch: Candidatus Heimdallarchaeota, auf: Lifemap, NCBI Version.
 LPSN: Phylum "Candidatus Heimdallarchaeota" (Phylum).
 OneZoom: Candidatus Heimdallarchaeota.

Einzelnachweise  

Asgardarchaeota